Тіціано — італійське чоловіче ім'я, яке може стосуватися:

 Святий Тіціан Брешійський — єпископ Брешії V ст
 Святий Тіціан з Одерцо — єпископ Одерцо VII століття
 Тіціано Аспетті (бл. 1557—1606) — італійський скульптор
 Тіціано Бруццоне (нар. 1984) — італійський футболіст
 Тіціано Далл'Антонія (нар. 1983) — італійський професійний шосейний велогонщик
 Тіціано Ферро (нар. 1980) — італійський співак
 Тіціано Фратус (нар. 1975) — італійський поет
 Тіціано Поленгі (нар. 1978) — італійський футболіст
 Тіціано Склаві (нар. 1953) — італійський автор коміксів
 Тіціано Терцані (1938—2004) — італійський журналіст
 Тіціан Вечеллі (бл. 1485—1576) — італійський художник